Доро (), урождённая Дороти Пеш (, род. 3 июня 1964 года, Дюссельдорф, ФРГ) — немецкая певица, экс-вокалистка хэви-метал-группы Warlock, в настоящее время занимается сольной карьерой. Доро начала карьеру в 1980-е и стала одной из первых женщин, прославившихся в тяжёлой музыке, за что получила от фанатов прозвище «Королева металла».

Биография 

Пеш родилась 3 июня 1964 года в Дюссельдорфе, ФРГ. Музыкальную карьеру начала в шестнадцать лет в малоизвестной рок-группе Snakebite, позднее в группе Attack. В 1982 году вместе с несколькими участниками Attack отделилась и сформировала группу Warlock. 

Warlock стал одним из самых успешных хэви-метал-проектов Германии середины 1980-х. Четыре выпущенных группой альбома с вокалом Доро разошлись большими тиражами. Однако группа фактически просуществовала всего шесть лет, и в 1988 распалась из-за конфликта с менеджментом и звукозаписывающей компанией. Доро Пеш оказалась единственным участником в собственной группе. Не имея прав на название, она продолжила выступления под своим собственным именем, со старым материалом и стилем, набрав новый состав. В него вошли: Йон Левин (гитара), Томми Хенриксен (бас-гитара), Бобби Рондинелли (ударные, экс-Rainbow). В таком составе группа, уже под названием Doro, записывает альбом «Force Majeure», песни с которого были написаны ещё для Warlock.

В качестве сольного исполнителя Доро выпустила более десятка альбомов. Права на все песни Warlock принадлежат ей и по-прежнему исполняются. Состав остальных музыкантов непостоянен и неоднократно менялся в течение пятнадцати лет.

В июне 2010 года лейбл Nuclear Blast объявил о подписании контракта с Доро Пеш. Её первым релизом для лейбла будет комплект из 2DVD и CD «25 Years In Rock», куда войдёт полная запись концерта в Дюссельдорфе, посвящённого 25-летию сценической деятельности Доро, а также специальный репортаж из Китая. Релиз запланирован на ноябрь.

13 марта 2010 года Доро отметила свое 2500-е живое выступление специальным концертом в Дюссельдорфе с гостями, среди которых были Krypteria, Люк Гассер, Марк Сторас, Марсель Ширмер (из группы Destruction), Сабина и Энди Классен.

В 2010 году Доро, Марсель Ширмер, Милле Петроцца (из группы Kreator) и Альф Атор (из группы Knorkator) озвучили немецкую версию Metalocalypse, американского анимационного шоу о Dethklok, самой популярной дэт-метал группе в мире.

В 2011 году Доро снова отправилась в турне и приняла участие в Metal Female Voices Fest 9. Она также гастролировала по Испании и Италии в качестве приглашенной вокалистки трибьют-группы Dio Disciples, сформированной музыкантами группы Dio и исполнявшей песни из репертуара покойного Ронни Джеймса Дио. В 2010 году она уже принимала участие в Германии в благотворительном концерте в пользу фонда Stand Up and Shout Cancer, занимающегося исследованием рака, который был посвящен жизни и творчеству Дио.

В 2012 году она записала в США, Германии и Скандинавии песни для нового альбома под названием Raise Your Fist, который вышел в октябре. Первый сингл «Raise Your Fist in the Air» был выпущен в августе 2012 года.

В июне 2013 года музыкальный журнал Metal Hammer присвоил Доро награду Golden God Legend.

В честь своего 30-летия на сцене Доро провела двухдневный концерт в CCD Stadthalle в своем родном городе Дюссельдорфе 2 и 3 мая 2014 года. На первом выступлении ее сопровождал оркестр «Classic Night Orchestra». Среди приглашенных исполнителей были Бифф Байфорд, Крис Каффери, Удо Диркшнайдер, Блейз Бейли, Марк Сторас, Томас Зух, Томи Путаансуу и Ханси Кюрш. Также 2 мая в шоу принял участие гитарист группы Lordi Юсси Сюдянмаа.

Доро продолжала гастролировать и устраивала больше праздничных шоу в последующие годы, хотя и с менее плотным графиком, чем в прошлом. 17 августа 2018 года она выпустила свой первый за шесть лет альбом Forever Warriors - Forever United, вошедший во многие чарты по всему миру.

К ноябрю 2019 года Доро начала писать новый материал для своего четырнадцатого альбома. Ее новый сингл «Brickwall» был выпущен в цифровом формате 26 июня 2020 года, а на виниле сингл был выпущен 31 июля. Ожидалось, что сингл войдет в ее новый альбом, который должен был выйти в 2021 году, но позже был перенесен на 2022 год.

13 июня 2020 года Доро выступила на CARantena-Arena в Вормсе, Германия, став первой хэви-метал певицей, которая провела концерт во время пандемии COVID-19. Она отметила: «За последние несколько недель я очень соскучилась по своим поклонникам, а также по своей группе. Шоу стало для меня уникальным опытом и ярким событием в карьере. Мне очень приятно снова зажигать вместе. Надеюсь, скоро мы сможем снова наслаждаться обычными концертами».

Участие в проектах других музыкантов 

Доро активно принимает участие в проектах других музыкантов:
 Doro приняла участие в записи альбома Paradise Now группы Die Krupps, вышедшего в 1997 году. Она исполнила бэк-вокальную партию в композиции «Taste of Taboo».
 В 1999 году она приняла участие в трибьюте, посвященном творчеству Ронни Джеймса Дио Holy Dio, где исполнила песню «Egypt (The Chains are On)».
 В 2000 году выходит альбом Decaydenz группы DKay.com, основанной фронтмэном группы Die Krupps Юргеном Энглером (Jurgen Engler), на котором Doro вновь исполняет бэк-вокальные партии в композициях «How Many Times» и «The Paradise Way».
 Вместе с Удо Диркшнайдером (экс-Accept, ныне группа U.D.O.) она записала песни «Dancing With an Angel» (вошедшую в 2002 году на альбом Man and Machine группы U.D.O.) и «Breaking the Law» (кавер на композицию группы Judas Priest для своего альбома Classic Diamonds, вышедшего в 2004 году).
 Пеш была гостем на альбоме After Forever (2009) группы After Forever, приняв участие в записи песни «Who I Am».
 Записала в дуэте с Лемми Килмистером (Motörhead) баллады «Alone Again» и «Love Me Forever», вошедшие в её альбом 2000 года Calling the Wild («Alone Again» была включена в качестве бонус-трека в лимитированное издание альбома).
 В 2009 записала два дуэта  с Тарьей Турунен (экс-Nightwish) — песню «The Seer» (для переизданного в 2009 году альбома My Winter Storm Тарьи Турунен) и песню «Walking with the Angels» (для своего альбома 2009 года Fear No Evil).
 Приняла участие в записи песни «Victoria», вошедшей на альбом All Beauty Must Die (2011) группы Krypteria.
 В 2011 году совместно с Sister Sin сделала кавер на песню Motörhead «Rock-n-Roll».
 в 2011 записала вокальную партию для песни «The Ballad of Mary 2010 (Unplugged Version)» на мини-альбоме группы Grave Digger Ballad of Mary.
 Совместно с Питером Стилом, ныне покойным вокалистом Type O Negative, записала композицию «Descent».
 Совместно с группой Mago de Oz записала кавер на «Man on the Silver Mountain» (Rainbow).
 Исполнила вокальные партии в песне «Crushing Room» на альбоме Secret Garden (2014) группы Angra.
 Приняла участие в записи песни «Stronghold of Angels» из альбома Vervain норвежской певицы Лив Кристин, вышедшего в 2014 году.
 Приняла участие в записи песни «A Dream That Cannot Be» из альбома Jomsviking шведской группы Amon Amarth, вышедшего в 2016 году.

Дискография

Warlock 
 Mausoleum Demo (1983)
 Burning the Witches (1984) 
 Hellbound (1985)
 You Hurt My Soul (EP, 1985)
 True as Steel (1986)
 Triumph and Agony (1987)

 Doro 
 Force Majeure — 1989
 Doro — 1990
 True at Heart — 1991
 Angels Never Die — 1993
 Machine II Machine — 1995
 Love Me in Black — 1998
 Calling the Wild — 2000
 Fight — 2002
 Classic Diamonds — 2004
 Warrior Soul — 2006
 Fear No Evil — 2009
 Raise Your Fist — 2012
 Forever Warriors/Forever United — 2018

 Сборники, концерты 
 Rare Diamonds (1991)
 Live (1993)
 Machine II Machine (Electric Club Mixes) (1995)
 The Ballads (1998)
 Earth Shaker Rock (1998)
 Live in Ulm (2001)
 Classic Diamonds (2004)
 In Liebe und Freundschaft (2005)
 All We Are - The Fight (2007)
 B-Sides & Rarities (2007)
 Powerful Passionate Favorites (2014)
 Strong and Proud (2016)

 Состав Doro 
 Доро Пеш — вокал
 Ник Дуглас — бас-гитара
 Бас Маас (экс-After Forever) — гитара
 Джонни Ди — ударные
 Лука Принчотта — гитара, клавишные

 Бывшие участники 
 Джо Тейлор — гитара
 Оливер Палотай — клавишные, гитара
 Бобби Рондинелли — ударные
 Харрисон Янг — клавишные

 Рецензии 
 Рецензия на альбом Warrior Soul'' в журнале FUZZ № 11, 2006 год

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт
  Доро Пеш в рок-энциклопедии
 Интервью с Доро, май 2009 года

Певцы и певицы, известные под псевдонимами
Рок-вокалистки‎
Исполнители Nuclear Blast
Исполнители Vertigo Records
Рок-музыканты Германии